Девин Ламар Ха́ррис (; родился 27 февраля 1983, Милуоки, Висконсин, США) — американский баскетболист.

Биография 
Был выбран 5-м номером на драфте 2004 года командой «Вашингтон Уизардс». Позднее был обменян в клуб «Даллас Маверикс», в котором играл до 2008 года. Затем выступал за команды «Нью-Джерси Нетс», «Юта Джаз» и «Атланта Хокс». В 2013 году вернулся в «Маверикс», в 2018 году ушел в «Денвер Наггетс».

Статистика в НБА

Ссылки 
 ESPN.com — Девин Харрис

Баскетболисты США
Игроки «Висконсин Бэджерс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Денвер Наггетс»